Josef Lucina ist der Name folgender Personen:

* Josef Lacina (Autor) (Pseudonym Kolda Malinský; 1850–1908), tschechischer Schriftsteller 
 Josef Lacina (Maler) (1899–1975), tschechoslowakischer Maler